Жустін Енен
 Жустін-Ербіньї
 Жустін Бреза
 Жустін Дюфур-Лапуант
 Жустін Агомадегбе-Тометін

Див. також 
 Юстин (значення)